Il singolare del torneo di tennis Slovak Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michal Mertiňák che ha battuto in finale Lukáš Dlouhý 7-64, 6-4.

Teste di serie 

 Benjamin Becker (secondo turno)
 Janko Tipsarević (secondo turno)
 Simon Greul (secondo turno)
 Stefan Koubek (quarti di finale)

 Juan Martín del Potro (secondo turno)
 Raemon Sluiter (quarti di finale)
 Potito Starace (secondo turno)
 Evgenij Korolëv (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Slovak Open 2006